Tendler ist im bairisch-österreichischen Sprachraum die Bezeichnung für einen Klein- oder Wanderhändler, siehe Tand.

Tendler ist ferner der Familienname folgender Personen:

 Christof Tendler (auch Christoph Tändler; * um 1540, † vor 1617), Maurermeister und Baumeister des Kurfürsten August von Sachsen
 Johann Max Tendler (1811–1870), österreichischer Maler der Biedermeierzeit
 Leo Tendler (1881–1975), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Lew Tendler (1898–1970), US-amerikanischer Boxer im Leichtgewicht
 Matthias Tendler (1753–1825), österreichischer Holzschnitzer, Mechaniker, Erfinder und Schausteller